

Pessoas 
Almeida Garrett
Brad Garrett
David Garrett
Garrett Brown
Garrett Hedlund
Garrett Reisman
Garrett Swann
Garrett Wang
Jean Garrett
Jesse James Garrett
Robert Garrett (atleta)
Robert Garrett (basquetebolista)
Siedah Garrett

Localidades
Garrett (Illinois)
Garrett (Indiana)
Garrett Park
Garrett (Pensilvânia)
Garrett (Texas)
Garrett (Washington)
Rua Garrett

Outros 

 Teatro Garrett
 Garrett (minissérie)

Ou ainda:
Garratt

Desambiguação